Plaatsen in de Verenigde Staten
 Dunn (North Carolina), plaats in North Carolina
 Dunn Center, plaats in North Dakota
 Dunn County (North Dakota), county in North Dakota
 Dunn County (Wisconsin), county in Wisconsin
 Dunn Loring, plaats in Virginia

 Personen
 David Dunn (1979), Engels voetballer
 Debbie Dunn (1978), Amerikaans atlete
 Donald Dunn (1941-2012), Amerikaans bassist
 James Dunn (1939), Brits theoloog
 Jourdan Dunn (1990), Brits model
 Kevin Dunn (1956), Amerikaans acteur
 Matthew Dunn (1973), Australisch zwemmer
 Nora Dunn (1952), Amerikaans actrice
 Ryan Dunn (1977-2011), Amerikaans presentator en stuntman
 Steve Dunn (1957), Engels voetbalscheidsrechter
 Tom Dunn (1850-1902), golfbaanarchitect
 Willie Dunn Jr (1864-1925), Schots golfer
 Willie Dunn (zanger) (1942-2013), Canadees zanger